John Farrar ist der Name folgender Personen:

* John Farrar (Wissenschaftler) (1779–1853), US-amerikanischer Physiker und Mathematiker
 John Farrar (Musiker) (* 1945), australischer Musiker, Komponist und Produzent 
 John C. Farrar (John Chipman Farrar; 1896–1974), US-amerikanischer Verleger 
 John Christopher Marland Farrar (* 1944), britischer Industriemanager und Autor